Urumita kan syfta på:

Colombia 

 Urumita (kommun), La Guajira, 
 Urumita (ort), La Guajira,